Miasta w Anglii:
 Canterbury – miasto, będące siedzibą arcybiskupstwa; leży w hrabstwie Kent

Miasta w USA:
 Canterbury – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Windham
 Canterbury – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Merrimack

Gminy w USA:
 Canterbury (ang. Canterbury Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Windham
 Canterbury (ang. Canterbury Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Merrimack

Nowa Zelandia
 Canterbury – nizina w Nowej Zelandii
 Canterbury – region na Wyspie Południowej (Nowa Zelandia)

Australia
 Canterbury – geograficzna nazwa dzielnicy, położonej na terenie samorządu lokalnego City of Canterbury, wchodzącego w skład aglomeracji Sydney
 City of Canterbury - samorząd lokalny wchodzących w skład aglomeracji Sydney